Vierne  puede designar a :

Apellidos 
Vierne es un apellido francés.

 Jean-Jacques Vierne (1921-2003) : director de cine francés.
 Louis Vierne (1870-1937) : compositor francés.
 René Vierne (1878-1918) : organista y compositor francés.
 Simone Vierne (1932- ) : estudioso francés.

Wikipedia:Desambiguación